Тиберій Клавдій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Клавдіїв:
 Тиберій Клавдій Нерон — претор 68 року до н. е., дід імператора Тиберія.
 Тиберій Клавдій Нерон Старший — батько імператора Тиберія.
 Тиберій Клавдій Нерон Германік — римський воєначальник, консул 15 і 20 року, відомий за ім'ям Германік.
 Тиберій Клавдій Нерон — другий римський імператор, більш відомий як Тиберій.
 Тиберій Клавдій Цезар Август Германік — римський імператор, більше відомий як Клавдій.
 Тиберій Клавдій Цезар Британнік — спадкоємець Клавдія, якого отруїв Нерон.
 Тиберій Клавдій Максим — воєначальник I—II століття.
 Тиберій Клавдій Сакердот Юліан — консул-суфект 100 року.
 Тиберій Клавдій Квартін — консул-суфект 130 року.
 Тиберій Клавдій Аттік Герод — консул-суфект 132 року.
 Тиберій Клавдій Юліан — консул-суфект 154 року.
 Тиберій Клавдій Север Прокул — консул 200 року.
 Тиберій Клавдій Арісцион — давньоримський громадянин, який жив у Ефесі та побудував там багато будівель.
 Тиберій Клавдій Помпеян — консул 173 року.
 Тиберій Клавдій Помпеян Квінціан — патрицій Римської імперії часів II століття.
 Тиберій Клавдій Сатурнін — сенатор II століття.
 Тиберій Клавдій Брадуа Аттік — консул 185 року.

Див. також 
 Клавдії